Objections Overruled – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
Objections Overruled – cortometraggio del 1913 diretto da Dell Henderson